La 12 édition de l'Universiade d'été s'est déroulée à Edmonton, au Canada.

Tableau des médailles 

Événement sportif international au Canada
Sport à Edmonton